Raveena Tandon (ur. 1970 w Mumbaju, Indie) – indyjska, bollywoodzka aktorka i producentka filmowa i modelka. Zadebiutowała w 1991 roku. Została nagrodzona National Film Award.

Filmografia

Bibliografia 
 
 

Artyści związani z Mumbajem
Indyjscy producenci filmowi
Indyjskie aktorki filmowe
Indyjskie modelki
Ludzie urodzeni w Mumbaju
Urodzeni w 1970